ТБТ — многозначная аббревиатура:
 ТБТ — соглашение по техническим барьерам в торговле
 ТБТ — Телевизионная биржа труда
 ТБТ — тетрабутоксититан
 ТБТ — труба бурильная толстостенная
 ТБТ — Туапсинский балкерный терминал
 ТБТ — тяжёлая бурильная труба
 Толстое Башкирское тело - аббревиатура из "Спортиков"

См. также 
 ТБТИ — территориальное бюро технической инвентаризации
  — аббревиатура латиницей